Austria:
 Breitenfeld am Tannenriegel
 Breitenfeld an der Rittschein

Niemcy:
 Breitenfeld – dzielnica Gardelegen
 Breitenfeld – dzielnica Lipska
 Breitenfeld – dzielnica Waldshut-Tiengen

Zobacz też:
 I bitwa pod Breitenfeld
 II bitwa pod Breitenfeld